Афонсо IV од Португалије (Лисабон, 8. фебруар 1291 - Лисабон, 28. мај 1357) био је краљ Португалије из Бургундске династије. Био је син Диниса од Португалије и Елизабете Арагонске.

Породично стабло 

Рођени 1291.
Умрли 1357.
Краљеви Португалије